Bégaszentes, Temes megye
 falu Ialomița megyében, Borănești községben
 falu Ilfov megyében, Vidra községben